

Sigle 
 Major League Soccer – lega professionistica calcistica nordamericana
 Metropolitana leggera di superficie, vecchia denominazione della Metrotranvia
 Microwave Landing System – sistema di atterraggio a microonde, in aeronautica
 Movimento Lavoratori per il Socialismo – partito politico italiano
 Movimento Liberal Social – Movimento Liberale Sociale, partito politico portoghese
 Movimento Libertà Statutarie – partito politico sammarinese
 Multiple Listing Service – servizio di ricerca immobiliare multipiattaforma
 Maximum Length Sequence – Sequenza di lunghezza massima, un tipo di sequenza binaria

Codici 
 MLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miles City (Stati Uniti d'America)
 MLS – codice vettore ICAO di Mall Airways
 mls – codice ISO 639-3 della lingua masalit

en:MLS